Esküllő község, község a romániai Kolozs megyében
 ennek központja Nagyesküllő falu
 hozzá tartozik Kisesküllő falu
 Esküllő község, község a romániai Bihar megyében 
 ennek központja Esküllő falu